hrabstwo Pickens (ang. Pickens County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Pickens (ang. Pickens County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Pickens (ang. Pickens County) w USA, w stanie Karolina Południowa